

Hydronymes 
 France
 l'Ardon, rivière coulant dans le département de l'Aisne ;
 LArdon est une rivière française du département Alpes-Maritimes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un affluent droit de la Tinée, c'est-à-dire un sous-affluent du Var.
 Russie
 Ardon, rivière d'Ossétie-du-Nord-Alanie.

Toponymes 
 France
 Ardon, commune française du Jura ;
 Ardon, commune française du Loiret (voir aussi : Démographie d'Ardon, Élections à Ardon) ;
 Ardon, anciennement Ardon-sous-Laon, faubourg de Laon.
 Espagne
 Ardón, commune de la province de León dans la communauté autonome de Castille-et-León
 Suisse
 Ardon, commune suisse du Valais.
 Russie
 Ardon, ville d'Ossétie-du-Nord-Alanie ;

Patronymes 

 Ardon d'Aniane († 843), moine de l'abbaye d'Aniane ; fêté le  ;
 Mordecai Ardon (1896-1992), peintre israélien.